Mężczyzna prawie idealny – norweski komediodramat z 2012
 Mężczyzna prawie idealny – niemiecki film komediowy z 2013